Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2014 odbywały się w maju i czerwcu 2014 roku.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków, mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zaplanowane cztery turnieje – po dwa w Dywizji A oraz B. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz i dwie z Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli zwycięzcy zawodów odpowiednio Dywizji A oraz obu turniejów Dywizji B.

Z dwóch turniejów w Dywizji A po odwołaniu zawodów w Odessie ostatecznie odbył się jedynie jeden – w dniach 14–15 czerwca na Litwie rywalizowało jedenaście zespołów, po wycofaniu się Holendrów ich miejsce zajęła druga drużyna gospodarzy, jednak na zawodach nie zjawili się również Chorwaci. Zespoły rywalizowały w trzech grupach, po czym odbyła się faza pucharowa złożona z ćwierfinałów, półfinałów i finału. W transmitowanym w telewizji i internecie turnieju triumfowali Litwini zyskując tym samym awans do Grand Prix Series 2015.

Zawody w Dywizji B zostały natomiast zorganizowane w formie dwóch geograficznie podzielonych grup – w Grecji i Czechach. Pierwszy z nich odbył się w Salonikach 31 maja, a zwycięsko wyszli z niego Węgrzy. Grupa północna rywalizowała natomiast 28 czerwca w Říčanach, a najlepsi okazali się gospodarze.

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B (Północ)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B (Południe)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

D
2014 na Litwie
2014 w Czechach
2014 w Grecji
Zawody sportowe w Kownie
Sport w Salonikach
Rugby union na Litwie
Rugby union w Czechach
Rugby union w Grecji
Říčany